Las siglas GAC pueden hacer referencia a:

 La organización armada Grupos de Acción Carlista.
 La organización anarquista Grupos Anarquistas Coordinados.
 El sistema de creación de videojuegos Graphic Adventure Creator.
 El código IATA de la ciudad de Gracias, en Honduras.
 La empresa eibarresa Garate, Anitua y Compañía, dedicada a la fabricación de bicicletas y motocicletas.
 La caché de ensamblados global (Global Assembly Cache, GAC) de Microsoft .NET
 La empresa automovilística china Guangzhou Auto Group Co (GAC).